Miguel Ángel López puede hacer referencia a:

Miguel Ángel López (1942-), futbolista y entrenador argentino.
Miguel Ángel López Díaz, llamado Rey Misterio Sr. (1958-), luchador mexicano.
Miguel Ángel López-Cedrón Freije (1978-), futbolista español.
Miguel Ángel López Muñoz, llamado Magnus Dagon (1981-), escritor español.
Miguel Ángel López Nicolás (1988-), marchador español.
Miguel Ángel López Moreno (1994-), ciclista colombiano.